1 gmina w Niemczech:
 Leck – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Nordfriesland

1 miejscowość w Wielkiej Brytanii:
 Leck – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Leck

Osoby:
 Bart van der Leck – niemiecki malarz